Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2009 проводился с 3 по 4 октября 2009 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 3-й раз.

В чемпионате принимали участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Шон Бекер, победившая в финале команду Брайди Дональд / Ден Мустепик. Бронзовые медали завоевали команда Wendy Becker / Скотт Бекер.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 3 группы по 3 команды (A, B, C), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг (подробностей группового этапа в источнике нет, указаны только победители групп). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят победители групп; сначала играется полуфинальная серия до 2-х побед между победителями групп B и C (проигравший занимает общее 3-е место), затем между победителем полуфинала и победителем группы A проводится финальная серия до двух побед ().

Составы команд

Групповой этап 
Группа A. Победитель группы: Брайди Дональд / Ден Мустепик

Группа B. Победитель группы: Wendy Becker / Скотт Бекер

Группа C. Победитель группы: Бриджет Бекер / Шон Бекер

Плей-офф

Полуфинальная серия до двух побед 
Матч 1. 3 октября, 20:00

Счёт в серии: 1:0 в пользу команды Бриджет Бекер / Шон Бекер.

Матч 2. 4 октября, 8:00

Со счётом 2:0 в серии победила команда Бриджет Бекер / Шон Бекер.

Финальная серия до двух побед 
Матч 1. 4 октября, 10:00

Счёт в серии: 1:0 в пользу команды Бриджет Бекер / Шон Бекер.

Матч 2. 4 октября, 13:00

Со счётом 2:0 в серии победила команда Бриджет Бекер / Шон Бекер.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2009
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2009

Спорт в Новой Зеландии в 2009 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Октябрь 2009 года